La mosquée d'Épinay-sur-Seine est une mosquée située à Épinay-sur-Seine, en France, dans la Seine-Saint-Denis.

Elle fut fondée en 1986 et dispose d'une superficie de 630 m².

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mosquée
 Épinay-sur-Seine

Épinay-sur-Seine
Épinay-sur-Seine